Agata Jakubowska (ur. 1972) – krytyk i historyk sztuki, kuratorka
 Aleksandra Jakubowska (ur. 1954) – polska polityk, były rzecznik prasowy Rady Ministrów, wiceminister kultury i szef gabinetu politycznego premiera w rządzie Leszka Millera, poseł na Sejm III i IV kadencji
 Angelika Jakubowska (ur. 1989) – zwyciężczyni konkursu Miss Polonia 2008
 Iwona Jakubowska-Branicka (ur. 1954) – polska socjolożka
 Jadwiga Jakubowska (1905–2001) – polska technolog żywności, profesor Politechniki Łódzkiej
 Krystyna Jakubowska-Tabaka (ur. 1942) – polska siatkarka, dwukrotna brązowa medalistka olimpijska
 Róża Lipiec-Jakubowska (zm. po 5 sierpnia 1942) – polska pedagog, wychowawczyni w Domu Sierot Janusza Korczaka w getcie warszawskim
 Urszula Jakubowska – polska psycholog, profesor nauk humanistycznych
 Wanda Jakubowska (1901–1998) – polska reżyser filmowa